La coupe de Russie de rugby à XV 2018 ou en russe  2018 est une compétition de rugby à XV qui oppose 24 clubs russe.

Résultats

Tour préliminaire

Phases finales

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Résumé de la compétition		
		
		
		

2018
Rugby à XV en 2018		
Sport en Russie en 2018		
Rugby à XV en 2019		
Sport en Russie en 2019